Andreï Ievgueniévitch Louniov (en ) est un footballeur international russe né le  à Moscou. Il évolue au poste de gardien de but au Bayer Leverkusen.

Biographie

En club 

Il fait ses débuts en Coupe d'Europe (Ligue Europa) lors de la saison 2017-2018, disputant onze matchs dans cette compétition.

Le 10 juillet 2021, le Bayer Leverkusen annonce la signature de Louniov dans le cadre d'un contrat de deux ans.

En équipe nationale 

Il joue son premier match en équipe de Russie le , en amical contre l'Iran (score : 1-1 à Kazan).

Statistiques

Palmarès 
 Zénith Saint-Pétersbourg
 Champion de Russie en 2019, 2020 et 2021.
 Finaliste de la Supercoupe de Russie en 2019.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Gardien de but au football
Joueur du Torpedo Moscou
Joueur du Saturn Ramenskoïe
Joueur du FK Oufa
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Gardien de but du Bayer Leverkusen
Naissance en novembre 1991
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie